Leitner steht für:
 Leitner (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Leitner AG, italienisches Seilbahnbau-Unternehmen
 Leitner & Kraus, deutscher Klarinetten-Hersteller
 Leitner-Bräu, ehemalige fränkische Brauerei in Schwabach, die 2010 von der BHB Brauholding Bayern-Mitte übernommen worden war
 Leitner (Gemeinde Windhaag), Ortsteil von Windhaag bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Familie Leitner, Fernsehserie des ORF

Siehe auch:
 Ableitner